Carl Björnstjerna kan syfta på:

* Carl Björnstjerna (1817–1888), svensk militär
 Carl Björnstjerna (1886–1982), svensk militär